Een verkeersweg:
 N947b (België), voorheen N950
 Provinciale weg 950 (Nederland)